

Ягулка — річка в Удмуртії, права притока Вожойки
 Ягулка — річка в Удмуртії, ліва притока Люги

Дивись також 
 Ягул